TXU steht für:
 TXU Corporation, siehe Energy Future Holdings
 Flugplatz Tabou in der Elfenbeinküste (IATA-Code)

txu steht für:
 brasilianische Sprache der Kayapo nach dem ISO-639-3-Code

Abkürzung